Ферми-импульс или квазиимпульс Ферми — значение квазиимпульса электрона или дырки на уровне Ферми. При нулевой температуре, когда система вырождена, этот импульс максимален для всех электронов и дырок. Если зонная структура кристалла такова, что минимум долины находится в нуле (Гамма-долина) и электроны подчиняются изотропному квадратичному закону дисперсии, то
 
где m — эффективная масса электрона EF — энергия Ферми. Для долин, которые находятся на краях зоны Брюллиэна отсчёт квазиимпулься ведут от соответствующих минимумов.

Также связанная величина фермиевским импульсом связаны фермиевский волновой вектор

 
и фермиевская длина волны

Графен 
Для линейного закона дисперсии
 
где  — постоянная Планка, vF — фермиевская скорость (наклон закона дисперсии, эффективная скорость света), k — волновой вектор можно написать

Примечания

Литература 
 

Физика полупроводников